Как-Ухоль-Кинич:
 Как-Ухоль-Кинич I — второй известный правитель майяского царства Канту.
 Как-Ухоль-Кинич II — девятый известный правитель майяского царства Канту.

Правители Канту